

Cinema
 The Irishman – film del 1978 diretto da Donald Crombie
 The Irishman – film del 2019 diretto da Martin Scorsese

Persone
Frank Sheeran – sindacalista e mafioso statunitense, soprannominato The Irishman
Jimmy Burke – mafioso statunitense, soprannominato The Irishman

Letteratura
 The Irishman – romanzo del 1960 diretto da Elizabeth O'Conner
L'irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses), anche noto come The Irishman – saggio del 2004 scritto da Charles Brandt